Grand Bruson (pron. fr. AFI: ) è una frazione del comune italiano di Saint-Denis, in Valle d'Aosta.

Storia
Il piccolo borgo, situato a 1147 metri sul mare; conta oramai solo 13 abitanti, e la sua fondazione risale a prima dell'anno 1000; perché vi è scritto in un documento che uno scalpellino del paese, scese a Cly per dirigere i lavori per la costruzione del Donjon e poi successivamente il resto del castello di Cly.

Note 

Frazioni di Saint-Denis (Italia)